Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Berkeley du 24 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Renee Schuurman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1962
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en septembre 1962